Bokor József (1838–1902) színész, operett-komikus
Bokor József (1843–1917) filozófiai író
Bokor József (1861–1911) zeneszerző
Bokor József (1940–1988) belsőépítész
Bokor József (1944–2019) nyelvész, dialektológus
Bokor József (1948) villamosmérnök, az MTA rendes tagja, alelnöke